Президент Национальной академии наук Украины избирается Общим собранием НАН Украины из числа действительных членов НАН Украины тайным голосованием простым большинством голосов. Правовой статус Президента академии регулируется Уставом НАН Украины.

Первым Президентом и основателем Украинской академии наук стал Владимир Иванович Вернадский. Самым молодым Президентом Академии на момент избрания был Борис Евгеньевич Патон, который возглавил учреждение в возрасте 43-х лет. Самым пожилым Президентом Академии был Орест Иванович Левицкий, который возглавил Академию в возрасте 74-х лет. Самый короткий срок на посту Президента Академии провел Николай Прокопович Василенко (менее года), а самый длинный (более 57 лет) — Борис Евгеньевич Патон.

Должность Президента Академии никогда не занимала женщина.

Список президентов 



Примечания 

Списки персоналий
Списки:Украина